Meuter ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Meuter († 2013), deutscher Künstler
 Hanna Meuter (1889–1964), deutsche Soziologin, Dozentin und Schriftstellerin
 Paul Meuter (1903–1998), deutscher Kommunist